Die Abkürzung OAV steht für:

 Omni Aviation, eine portugiesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Original Video Animation (vom früheren Begriff Original Animation Video)
 Ostasiatischer Verein e.V., Hamburg

OAV